Leutwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Leutwiler (1924–1997), Schweizer Volkswirtschafter
 Jayson Leutwiler (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Nicolas Leutwiler (* 1960), Schweizer Automobilrennfahrer
 Roland Leutwiler (* 1962), Schweizer Finanzmanager, Unternehmer und Sportfunktionär
 Toni Leutwiler (1923–2009), Schweizer Musiker, Komponist, Arrangeur und Dirigent